Il singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Juan Martín del Potro era il campione uscente, ma non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.

David Nalbandian ha battuto in finale Marcos Baghdatis 6-2, 7-64.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un Bye per il secondo turno. 

  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Marin Čilić (semifinale)
  John Isner (terzo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (finale)

  Ernests Gulbis (secondo turno, ritirato per infortunio alla schiena)
  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno, ritirato per infortunio al polpaccio destro)
  Julien Benneteau (secondo turno)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Michaël Llodra (secondo turno)
  Mardy Fish (terzo turno)
  Andrej Golubev (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Singolare
ATP World Tour 2010